Esistono due comuni francesi con questo nome

Coublanc – Alta Marna
Coublanc – Saona e Loira